Miragem - um fenômeno óptico
Ou ainda:
Miragem (canção)
Miragem (Magic: The Gathering)
Miragem (Marvel Comics) - uma personagem de histórias em quadrinhos
Miragem (DC Comics) - uma personagem da DC Comics

Veja também
Mirage

Desambiguação